|}

Die Eisenbahnstrecke Kaliningrad–Sowetsk (Königsberg–Tilsit) verbindet die beiden größten Städte der russischen Oblast Kaliningrad.

Geschichte 

Die Strecke wurde im Jahr 1889 als preußische Staatsbahnlinie von Königsberg bis Labiau und 1891 bis Tilsit fertiggestellt. Sie war eine Nebenbahnlinie zu den preußischen Ostbahnstrecken Königsberg–Insterburg und Insterburg–Tilsit. Die Züge fuhren zunächst vom Königsberger Ostbahnhof. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg wurde im Zusammenhang mit dem Ausbau der Bahnanlagen in Tilsit die Trasse vor der Einfahrt nach Tilsit etwas südlicher gelegt. Mit der Bildung des Polnischen Korridors 1920 stieg die Bedeutung der Strecke. Im Volksmund wurde allerdings der Zug nach Tilsit wegen seiner bummeligen Fahrweise „Der rasende Litauer“ genannt. 1929 wurde die direkte Verbindung zwischen dem neuen Königsberger Hauptbahnhof und Königsberger Nordbahnhof hergestellt und der alte Trassenabschnitt, der Königsberg im Westen und im Norden umging, abgebrochen. 1943 erfolgte kurz vor Tilsit die Anfügung einer Abzweigung nach Insterburg. Nach der Übernahme der Strecke durch die Sowjets wurde sie 1947 auf russische Breitspur umgespurt.

Umsteigemöglichkeiten zu Kleinbahnen vor 1945 

 In Konradswalde mit der Königsberger Kleinbahn nach Schaaksvitte, über Prawten nach Königsberg-Königstor bzw. nach Tapiau
 In Labiau mit der Wehlau–Friedländer Kreisbahn nach Tapiau
 In Mehlauken/Liebenfelde mit den Insterburger Kleinbahnen nach Piplin/Timberhafen und nach Insterburg
 In Groß Skaisgirren/Kreuzingen mit den Insterburger Kleinbahnen nach Insterburg
 In (Groß) Brittanien mit der Elchniederungsbahn nach Seckenburg und nach Karkeln

Weblinks 
 Fahrplan auf www.kppk39.ru

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Oblast Kaliningrad
Spurweite 1435 mm
Spurweite 1520 mm